Tamino può riferirsi a:
Tamino – personaggio de Il flauto magico
Tamino – musicista belga
Tamino – EP del cantante omonimo

Pagine correlate 
Tomino